Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (; )  — аэропорт в районе Юбэй города Чунцин, Китай. Расположен в 21 км от городского центра Чунцина и является важным хабом юго-западного Китая. В 2012 аэропорт Цзянбэй перевёз 22 млн пассажиров, что является 9-м показателем среди аэропортов Китая. Аэропорт Чунцин Цзянбэй является хабом авиакомпаний Air China, Chongqing Airlines, Sichuan Airlines, а в ближайшем будущем China West Air, когда та начнёт свои операции и Shenzhen Airlines после открытия хаба в аэропорту.

Первая и вторая очередь аэропорта были введены в эксплуатацию в январе 1990, декабре 2004 и декабре 2010 соответственно. В настоящее время аэропорт Цзянбэй имеет два терминала, Терминал 1 обслуживает внутренние рейсы, а Терминал 2 (A и B) — главным образом международные. Терминал внутренних рейсов имеет пропускную способность 30 млн пассажиров в год, пропускная способность международного терминала — более 1 млн пассажиров ежегодно. Строится третий терминала и взлётно-посадочная полоса
.

Авиакомпании и назначения

Местные рейсы 
 Air China
 China Eastern Airlines
 China Southern Airlines
 China United Airlines
 Chongqing Airlines
 Deer Air
 Hainan Airlines
 OK airways
 Shandong Airlines
 Shanghai Airlines
 Shenzhen Airlines
 Sichuan Airlines
 Spring Airlines
 Xiamen Airlines

Международные рейсы 
 Air China (Бангкок-Суварнабхуми, Гонконг, Нагоя-Центрайр, Сеул-Инчхон, Токио-Нарита)
 Asiana Airlines (Сеул-Инчхон)
 Dragonair (Гонконг)
 Hong Kong Express Airways (Гонконг)
 OK airways (Чеджу (Корея))
 Shanghai Airlines (Бангкок-Суварнабхуми)
 SilkAir (Сингапур)
 Finnair (Хельсинки)

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания

Ссылки 
 Международный аэропорт Чунцин Цзянбэй (кит. яз.)

Аэропорты Китая